Audi steht für:

 Audi AG, deutscher Automobilhersteller im Volkswagen-Konzern
 Audi BKK, eine Betriebskrankenkasse mit Sitz in Ingolstadt

Audi ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Audi (* 1963), französischer Philosoph und Autor
 Pierre Audi (* 1957), französisch-libanesischer Theaterregisseur und Theaterintendant
 Raymond Audi (* 1932), libanesischer Banker und Politiker (Vertriebenenminister)
 Robert Audi (* 1941), US-amerikanischer analytischer Philosoph